Винус Уильямс — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Амели Моресмо — уступила в четвёртом раунде.

Посев 

  Жюстин Энен (Полуфинал)
  Мария Шарапова (Четвёртый круг)
  Елена Янкович (Четвёртый круг)
  Амели Моресмо (Четвёртый круг)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
  Ана Иванович (Полуфинал)
  Серена Уильямс (Четвертьфинал)
  Анна Чакветадзе (Третий круг)
  Мартина Хингис (Третий круг)
  Даниэла Гантухова (Четвёртый круг)
  Надежда Петрова (Четвёртый круг)
  Елена Дементьева (Третий круг)
  Динара Сафина (Второй круг)
  Николь Вайдишова (Четвертьфинал)
  Патти Шнидер (Четвёртый круг)
  Шахар Пеер (Третий круг)

<ol start="17">
  Татьяна Головин ''(Второй круг)
  Марион Бартоли ''(Финал)
  Катарина Среботник ''(Третий круг)
  Сибиль Баммер ''(Второй круг)
  Татьяна Гарбин ''(Второй круг)
  Анабель Медина Гарригес ''(Первый круг)
  Винус Уильямс (Титул)
  Алёна Бондаренко ''(Третий круг)
  Луция Шафаржова ''(Третий круг)
  Ай Сугияма ''(Третий круг)
  Саманта Стосур ''(Второй круг)
  Мара Сантанджело ''(Третий круг)
  Франческа Скьявоне ''(Второй круг)
  Ольга Пучкова ''(Первый круг)
  Михаэлла Крайчек ''(Четвертьфинал)
  Мартина Мюллер ''(Второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые